A 2019–2020-as német labdarúgókupa a 77. kiírása volt az évente megrendezett országos kupának, 2019. augusztus 9-én kezdődött és 2020. július 4-én ért véget a berlini Olimpiai Stadionban rendezett döntővel.

A döntő találkozót 4–2 arányban a 20. kupagyőzelmét szerző Bayern München nyerte meg a Bayer Leverkusennel szemben.

Csapatok
A tornán 64 csapat indult. Kvalifikációt az előző (2018-2019-es) szezon eredményei alapján lehetett szerezni. A kupán a német első és másodosztály 18-18 csapata, a harmadosztály első négy helyezettje, valamint a regionális szövetségek 24 képviselője vesz részt. A tartományi kupákból a 21 kupagyőztes, valamint a három legnagyobb regionális szövetség (Bajorország, Alsó-Szászország és Vesztfália) még egy-egy helyet kapott.

Mérkőzések

Első forduló

Második forduló

Nyolcaddöntő

Negyeddöntő

Elődöntő

Döntő

Lásd még 
 Bundesliga 2019-2020

Jegyzetek

Külső hivatkozások 

Nemetlabdarugokupa
Nemetlabdarugokupa
Német labdarúgókupa